Starchild, или Star Child, иначе Звёздный ребёнок, так же Звёздное дитя, может означать:

 Starchild («Звёздный ребёнок») — популярное название останков с черепом аномального строения, найдённых в 1930 году в Мексике. 
 Starchild — японский лейбл звукозаписи, саб-лейбл King Records.
 Starchild — псевдоним американского музыканта Пола Стэнли.
 Starchild — условное название одного из 4 CD, входящих в бокс-сет Ikons американской группы Kiss.
 «Starchild» — сингл и композиция под номером 8 из альбома  «Level 42» британской группы Level 42.
 «Starchild» — композиция под номером 5 из альбома  «Dynamite» британской группы Jamiroquai.
 «The Star-Child» (в русских переводах «Мальчик-звезда» или «Звёздный мальчик») — сказка и персонаж из сборника «Гранатовый домик» ирландского писателя Оскара Уайльда.
 «Starchild» — литературная трилогия и один из романов из неё, написанных американскими писателеми-фантастами Джеком Уильямсоном и Фредериком Полом.
 Starchild — реинкарнация персонажа Дейва Боумена из книги американского писателя-фантаста Артура Кларка «Космическая одиссея 2001 года» и одноимённого кинофильма англо-американского кинорежиссёра Стэнли Кубрика.
 Starchild — скрытое альтер эго и метка земных детей персонажа Император человечества из вымышленной вселенной Warhammer 40,000.